Ви́ктор Анато́льевич Я́стребов (; ) — украинский легкоатлет, специалист по тройному прыжку. Выступал за сборную Украины по лёгкой атлетике в 1999—2015 годах, обладатель серебряной медали чемпионата Европы в помещении, серебряный призёр Универсиады, победитель и призёр первенств национального значения, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Виктор Ястребов родился 13 января 1982 года в городе Надворная Ивано-Франковской области Украинской ССР.

Занимался лёгкой атлетикой в Киевской области, представлял спортивное общество «Динамо».

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 1999 года, когда вошёл в состав украинской национальной сборной и выступил на юношеском мировом первенстве в Быдгоще, где в зачёте тройного прыжка стал бронзовым призёром.

В 2000 году в той же дисциплине стартовал на юниорском мировом первенстве в Сантьяго, но в финал не вышел.

В 2001 году выиграл бронзовую медаль на юниорском европейском первенстве в Гроссето.

Будучи студентом, в 2003 году представлял Украину на Универсиаде в Тэгу, где в конечном счёте получил серебро.

В 2004 году впервые одержал победу на чемпионате Украины, на соревнованиях в Киеве установил свой личный рекорд в тройном прыжке на открытом стадионе — 17,32 метра. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Афинах — в программе тройного прыжка на предварительном квалификационном этапе показал результат 16,43 метра, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.

В 2005 году защитил звание чемпиона Украины, занял девятое место на чемпионате мира в Хельсинки.

В 2006 году стартовал на чемпионате мира в помещении в Москве, стал вторым на Кубке Европы в Малаге и седьмым на чемпионате Европы в Гётеборге.

На чемпионате мира 2007 года в Осаке в финал не вышел.

В 2008 году был третьим в личном зачёте на Кубке Европы в помещении в Москве. Находясь в числе лидеров украинской легкоатлетической команды, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Пекине — на сей раз прыгнул на 16,52 метра и с этим результатом вновь не преодолел предварительный квалификационный этап.

После пекинской Олимпиады Ястребов остался действующим спортсменом и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2009 году с личным рекордом 17,25 он завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в помещении в Турине, уступив в финале только итальянцу Фабрицио Донато, выступил на чемпионате мира в Берлине.

В 2010 году стартовал на чемпионате мира в помещении в Дохе.

В 2013 году участвовал в чемпионате Европы в помещении в Гётеборге.

В 2015 году занял восьмое место в Суперлиге командного чемпионата Европы в Чебоксарах.

Завершил спортивную карьеру по окончании сезона 2016 года.

Примечания 

Прыгуны тройным Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Украины по лёгкой атлетике